Engine House No. 4 steht für folgende im NRHP gelisteten Feuerwehrhäuser:

 Engine House No. 4 (Washington) in Tacoma, Washington, NRHP-ID 84002425 
 Mechanics Engine House No. 4 in Macon, Georgia, NRHP-ID 90001434 
 No. 4 Engine House in Racine, Wisconsin, NRHP-ID 79000102